Sengelmannstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Sengelmannstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro